

Aziende 
 Herold –  birrificio ceco

Geografia 
 Herold – comune della Germania
 Herold – località abitata sudafricana situata nella municipalità distrettuale di Eden nella provincia del Capo Occidentale

Persone 
 Herold di Salisburgo – arcivescovo tedesco

 Constantin Herold – cestista e allenatore di pallacanestro rumeno
 David Herold – criminale statunitense
 Jens-Peter Herold – mezzofondista tedesco
 Sabine Herold – politica francese
 Wolfgang Herold – produttore cinematografico statunitense

Hérold
 Charles Hérold – calciatore haitiano
 Ferdinand Hérold – compositore, pianista e violinista francese
 Jean Hérold-Paquis – politico e giornalista francese